Collegium Hungaricum steht für:

 Collegium Hungaricum (Ungarisches Kulturinstitut), ungarische Kulturinstitut mit Einrichtungen in Wien, Rom, Moskau und Paris
 Collegium Hungaricum Berlin
 Pontificium Collegium Germanicum et Hungaricum de Urbe, Priesterseminar in Rom